Ружанська — жіноча форма прізвища Ружанський.
 Ружанська Оксана Миколаївна — швачка АТ «Санта Україна» (Миколаївська область), кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Рената Мауер-Ружанська (* 1969) — польська спортсменка-стрілець з гвинтівки. Дворазова олімпійська чемпіонка у стрільбі з гвинтівки, Триразова призерка чемпіонатів світу зі стрільби.

Ружанська пуща — лісовий масив і заказник державного значення в Пружанському районі Брестської області.
 Ружанська синагога — колишня синагога в селищі міського типу Ружани.
 Ружанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця у складі Пружанського району Берестейської області.

Вулька-Ружанська — село у гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства.

Примітки 

жіночі форми прізвищ